

Letteratura 
 The Wedding – romanzo di Dorothy West del 1995
 The Wedding – romanzo di Julie Garwood del 1996
 Le nozze (The Wedding) – romanzo di Ismail Kadare del 1968
 Le nozze (The Wedding) – romanzo di Danielle Steel del 2000
 Come la prima volta (The Wedding) – romanzo di Nicholas Sparks del 2003

Musica 
 The Wedding – gruppo musicale rock statunitense
 The Wedding – album degli Oneida del 2005
 The Wedding – album dei The Wedding del 2005
 The Wedding – singolo di Julie Rogers del 1965

Teatro 
 The Wedding – opera teatrale di James Shirley del 1629

Televisione 
 Il matrimonio di Shelby (The Wedding) – miniserie televisiva statunitense del 1998 
 The Wedding – serie televisiva filippina del 2009